298 км, 298-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 459027.
 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога (Московская область). Код 190722.
 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 213445.
 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 782238.
 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 813830.
 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 844523.
 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 846124.
 298 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 828041.